Доброта:

 Доброта — чутливе, дружнє ставлення до людей (див. добро).
 Доброта — радянський художній фільм 1977 року.
 Доброта — автомобілебудівне холдингове підприємство, Дрогобич, Україна.
 Доброта — благодійний фонд, Донецьк, Україна.
 Доброта — драматичний турецький телесеріал 2022 року.

Топоніми 

 Доброта — село у повіті Прахова в Румунії.
 Доброта — місто (поселення) в Чорногорії, підпорядковане общині Котор.

Примітки